Goda steht für:

 Goda (Name), Vor- und Familienname
 Goda-Massiv, Bergmassiv in der Region Tadjoura, Dschibuti
 Palacios de Goda, Gemeinde in der Provinz Ávila, autonome Region Kastilien-León, Spanien
 Goda Varma I (1637–1645), Maharadscha von Cochin (Staat)
 Goda Varma II (1662–1663), Maharadscha von Cochin (Staat)

Siehe auch:
 Coda
 Göda, Ort und Gemeinde bei Bautzen, Sachsen
 Godas († 533), gotischer Adliger